Jméno a příjmení Wilhelm Mayer má více nositelů:

 Wilhelm Mayer (skladatel) pseudonym W. A. Rémy; (1831–1898), česko-rakouský hudební skladatel a pedagog
 Wilhelm Mayer (medailér) (1840–1920), německý medailér a podnikatel
 Wilhelm Mayer (spisovatel) (Wilhelm Herbert; 1863–1925), německý spisovatel a právník 
 Wilhelm Mayer (politik) (1874–1923), německý politik (Zentrum, BVP)
 Wilhelm Mayer (generál) (1886–1950), německý generál Luftwaffe
 Wilhelm Mayer (KPD) (1905–1978), německý stranický a státní činitel, generálmajor kasernované policie
 Wilhelm Mayer (pilot) (1917–1945), německý stíhací pilot
 Wilhelm Mayer-Gross (1889–1961), německo-britský psychiatr 

podobná příjmení
 Wilhelm Meyer
 Wilhelm Maier
 Wilhelm Meier